Nicolau II Crisoberges, patriarca de Constantinoble (984-996)
 Papa Nicolau II (990-1061), Papa de l'Església catòlica
 Nicolau II de Rússia (1868-1918), tsar de Rússia
 Nicolau II de Lorena (Vervins, 1609 -Reims, 1670), cardenal i bisbe de Toul (1624 -1634) i duc de Lorena i de Bar (1634-1670)